Gymnotoplax är ett släkte av snäckor. Gymnotoplax ingår i familjen Pleurobranchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Gymnotoplax